Vlatko Lakošeljac (Novaki Motovunski, 1924. – Pula, 1949.) bio je hrvatski katolički svećenik i žrtva jugoslavenskog komunizma. Svoju svećeničku službu vršio je u Premanturi kod Pule.

Životopis 
Rođen je 1924. u hrvatskoj katoličkoj obitelji. Službu je vršio u Premanturi. U mjestu je bio poznat kao mlad i pobožan svećenik koji je okupljao oko sebe djecu i mladež, što se komunističkim vlastima nikako nije sviđalo. Komunističke vlasti nisu nalazile način na koji bi likvidirale velečasnog Vlatka jer je rat završio i primjenjivanje ratnih metoda komunistima se nije činilo djelotvorno.

Vlč. Lakošeljac živio je u skromnim životnim uvjetima, a u ljeto 1949. imao je problema s plućima. Uputio se na liječnje u pulsku bolnicu, a zbog naredbe komunističkih vlasti nije advekvatno liječen, zbog čega je ubrzo preminuo.

Izvori 

Hrvatski katolički svećenici
Žrtve partizanskih zločina u Drugom svjetskom ratu i poraću
Životopisi, Pula